Naoya Tamura (né en 1979), patineur de vitesse sur piste courte japonais.
Naoya Tamura (né en 1984), footballeur japonais.